Алєксєєв Владислав В'ячеславович — український футболіст
 Алєксєєв Владислав Олексійович — український військовик